Kiki kan syfta på:

Personer 
 Kiki (1908–1985), en rumänsk-svensk cirkusartist (clown) och skådespelare
 Kiki Caron (1948–), en fransk före detta simmare
 Kiki Cuyler (1898–1950), en amerikansk professionell basebollspelare
 Kiki Dee (1947–), en brittisk sångare/låtskrivare
 Kiki Dimoula (1931–2020), en grekisk poet
 Kiki Olsen (1947–), en svensk serieskapare och konstnär
 Kiki Smith (1954–), en amerikansk skulptör, grafiker och tecknare
 Kiki de Montparnasse (1901–1953), en fransk artist, se Alice Prin